Osoby o tym nazwisku:
 Erik Almgren – szwedzki piłkarz
 Andreas Almgren – szwedzki lekkoatleta
 Gustav Almgren – szwedzki szermierz
 Oscar Almgren – szwedzki archeolog